Список колледжей и университетов штата Иллинойс, США включает частные и общественные университеты и колледжи, осуществляющие подготовку бакалавров, магистров и докторов, а также двухлетнюю подготовку специалистов с ассоциированной степенью.

Частные колледжи

Частные университеты

Общественные колледжи и университеты

Примечания 

 
Колледжи
Иллинойс